Eubalaena är ett släkte av däggdjur. Eubalaena ingår i familjen rätvalar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Wilson & Reeder (2005):

Källor

Externa länkar 

Rätvalar